Klokov je priimek več oseb:
 Vasilij Jakovlevič Klokov, sovjetski general
 Dimitrij Vjačeslavovič Klokov, ruski dvigovalec uteži